Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni (WSB w Gdyni) – jednostka dydaktyczno-naukowa gdańskiej Wyższej Szkoły Bankowej, która powstała w 2009 roku. Uczelnia macierzysta istnieje od 1998 roku. W dniu 28 marca 2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku oraz Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni zawarły porozumienie w sprawie połączenia obu uczelni i z dniem 1 lipca 2013 SWPD stała się częścią gdyńskiego wydziału.

Władze

Rektor – dr hab. Jan Wiśniewski, prof. WSB
Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni – dr hab. Artur Kozłowski, prof. WSB
 Kanclerz – Emilia Michalska
 Wicekanclerz – Katarzyna Litwin

Kształcenie 
Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni daje możliwość podjęcia studiów na dziewięciu kierunkach:
 Studia I stopnia (licencjackie, 3-letnie):
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Filologia
Finanse i rachunkowość
Informatyka 
Logistyka
 Pedagogika 
Psychologia w biznesie
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Studia I stopnia (inżynierskie 3,5-letnie):
Informatyka
Logistyka
Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie):
Zarządzanie 

Studia II stopnia prowadzone są w ramach dwóch ścieżek kształcenia – tradycyjnej oraz połączonej ze studiami podyplomowymi.

W WSB w Gdyni dostępnych jest ponad 60 kierunków studiów podyplomowych.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania (Gdynia)

Uczelnie w Gdańsku
Gdynia